Марк Кла́вдий Марце́лл (; 42 до н. э.— 23 до н. э.) — сын Октавии Младшей и Гая Клавдия Марцелла, первый муж Юлии Старшей, дочери Октавиана. Рассматривался Октавианом в качестве одного из основных кандидатов на роль преемника.

Происхождение 
Отцом Марка Клавдия был Гай Клавдий Марцелл, консул 50 до н. э., сын претора 80 до н. э., имевшего такое же имя — Гай Клавдий Марцелл и некой Юнии. Происходили они из плебейской ветви Клавдиев, ведущей свой род от Марка Клавдия Марцелла, знаменитого консула III века до н. э. и прославленного полководца второй пунической войны.

Матерью Марцелла была сестра Октавиана Августа, Октавия, которая вышла замуж за Гая Клавдия в 55 до н. э. Брак этот организовал её отчим, Луций Марций Филипп.

В 54 до н. э. Юлий Цезарь хотел расстроить этот союз, дабы выдать Октавию замуж за Гнея Помпея. Однако, Помпей отверг это предложение, а Гай Марцелл перешёл в оппозицию Цезарю.

Гай Марцелл, друг Цицерона, был главным противником Юлия Цезаря, когда тот вторгся в Италию, но не участвовал в войне против него и был им прощён. В 47 до н. э. Гай Марцелл способствовал примирению Цезаря со своим кузеном и тёзкой Гаем Клавдием Марцеллом (консулом 49 года до н. э.), жившем в изгнании. Вероятно, Октавия продолжала жить со своим мужем до его смерти. Когда они поженились, ей было 15, а к моменту смерти мужа в 40 до н. э. — исполнилось 29.

У пары было трое детей: Клавдия Марцелла Старшая, Марк Клавдий и Клавдия Марцелла Младшая.

Жизнеописание 
В 40 до н. э. Гай Клавдий Марцелл умер. Октавиан выдал Октавию за Марка Антония, а её сын, которому едва исполнилось три года, в 39 до н. э. был помолвлен с дочерью Секста Помпея, чтобы укрепить его взаимоотношения с триумвирами. Однако после возобновления войны брак не состоялся.

В 29 до н. э., вернувшись из Египта, Август раздал мальчикам денежные средства в честь малолетнего Марка Клавдия. Во время триумфа Марцелл верхом сопровождал колесницу Августа.

В 26 и 25 годы до н. э. принимал участие в Кантабрийской войне вместе с Августом в качестве военного трибуна. Совместно с Тиберием руководил играми и зрелищами, устроенными Августом в связи с основанием колонии Эмериты в Испании.

В 25 до н. э. женился на единственной дочери Августа — Юлии. В начале 24 до н. э. вошёл в коллегию понтификов, получил преторский ранг и право занимать консульскую должность на 10 лет раньше возрастного ценза.

В 23 до н. э. занимал должность курульного эдила, на которой организовал великолепные игры, отчего приобрел огромную популярность в народе.

В том же году Август тяжело заболел, однако, вопреки ожиданиям, передал дела Агриппе и Пизону, а не Марцеллу. Это ухудшило отношения между Агриппой и Марцеллом. Но Август выздоровел, а вот Марцелл заболел той же болезнью, и для него она оказалась смертельной. Марцелл был похоронен в мавзолее Августа. Октавия построила в его честь библиотеку, а Август — театр Марцелла.

Октавия так и не смогла оправиться от смерти сына, и провела годы после его смерти в трауре. В конце 20-х годов I века до н. э. Вергилий упомянул Марцелла в своей поэме «Энеида». Элий Донат описывает, что Вергилий

…прочитал для Августа три книги своей Энеиды (вторую, четвёртую и шестую), что происходило из-за хорошо известной его привязанности к Октавии, которая (присутствуя на декламации), как говорят, упала в обморок в месте, посвящённом её сыну, «… Вы должно быть Марцелл» [Aen. 6.884]. С трудом придя в себя, она приказала выдать Вергилию десять тысяч сестерциев за каждую из книг.

В популярной культуре 
 В сериале «Я, Клавдий» (1976) Марцелла сыграл 
 В сериале 2021 года «Домина» Марцелла играет Финн Беннетт

Примечания

Литература 
 Друманн В. Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung oder Pompeius, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen. — Hildesheim, 1964.
 Сайм Р. The Augustan aristocracy. — Oxford, 1986.

Ссылки 
 Вергилий. «Энеида» (на русском языке)
 

Юлии-Клавдии
Клавдии Марцеллы
Эдилы
Похороненные в Мавзолее Августа